Вирджиния Балистриери (имя при рождении Вирджиния Балестриери; итал. Virginia Balistrieri; Трапани, 15 января 1888  — Рим, 3 августа 1960) - итальянская  актриса.

Биография и карьера 
Актриса театра и кино, Вирджиния Балистриери, начала сниматься вместе с Джованни Грассо и под руководством Нино Мартольо в немом кино. Впоследствии, она снялась со многими итальянскими актерами, в том числе Умберто Спадаро, Витторио Де Сика, Вирна Лизи, Амедео Наззари, Нино Таранто, Энтони Куинн и Витторио Гассман. Её самая важная интерпретация — это роль Сантуццы в фильме Марио Гарджуло, Сельская честь (эту роль, в итоге, играет Тина Ксео). Вирджиния была женой Джованни Грассо младшего, актер (1888—1963), была сестрой Дездемоны Балистриери, также актрисы и жены Анджело Муско. Она умерла в Риме в 1960 году.

Фильмография 

 Затерянные во мраке, режиссер Нино Мартольо (1914)
 Капитан Бланко, режиссер Нино Мартольо (1914)
 Сельская честь, режиссер Марио Гарждуло (1924)
 Земля, где нет никого, режиссер Марио Баффико (1939)
 Море, режиссер Марио Баффико (1940)
 Мали́а, режиссер Джузеппе Амато (1946)
 Я убийца, режиссер Роберто Бьянки Монтеро (1947)
 Преступники, режиссер Альдо Вергано (1949)
 Нильский ястреб, режиссер Джакомо Джентиломо (1950)
 Маргерита да Кортона, режиссер Марио Боннар (1950)
 Добро пожаловать, преподобный!, режиссер Альдо Фабрици (1950)
 Поздравляем!, режиссер Джорджо Симонелли (1951)
 Однажды Анджело Муско, режиссер Джорджо Вальтер Чили — документальный фильм (1953)
 Легкие годы, режиссер Луиджи Дзампа (1953)
 Маруццелла, режиссер Луиджи Капуано (1956)
 Честь и кровь, режиссер Луиджи Капуано (1957)
 Послушай меня, режиссер Карло Кампогаллиани (1957)
 Мир чудес, режиссер Луиджи Капуано (1958)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Родившиеся в Трапани
Актёры Италии
Родившиеся 15 января